Insa steht für:

 Insa, eine Stadt in der Oblast Uljanowsk (Russland)
 Insa (Fluss), ein Fluss in Russland
 Insa (Vorname), ein weiblicher Vorname

Insa ist der Familienname folgender Personen:

 Kiko Insa (* 1988), malaysisch-spanischer Fußballspieler
 Natxo Insa (* 1986), spanischer Fußballspieler

INSA ist die Abkürzung für:

 Institut national des sciences appliquées, das Nationale Institut der angewandten Wissenschaften in Frankreich
 Inventar der neueren Schweizer Architektur 1850–1920, in Buchform erschienen im Verlag Orell Füssli
 Informationssystem Nahverkehr Sachsen-Anhalt, ein Fahrplanauskunftsdienst der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH, des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes und der beteiligten Verkehrsunternehmen
 INSA-Consulere (Institut für neue soziale Antworten), ein Meinungsforschungsinstitut in Erfurt
 Intelligence and National Security Alliance, CIA-Organisation
 Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, eine portugiesische Behörde, die dem portugiesischen Gesundheitsministerium (Ministério da Saúde) unterstellt ist  (siehe englische Wikipedia)

INSA